В сезоне 2008—2009 турнир именовался Высшая Лига А.В турнире участвовало 13 команд.

Команды 
 Академия-Глобус (Киров)
 Волжанин-ГЭС (Волжский)
 Воронеж-СКИФ (Воронеж)
 Дизелист(Маркс)
 Динамо-АГУ (Майкоп)
 Динамо-Ставрополь
 Липецк
 Лобня
 Планета-Университет (Ухта)
 Старый Соболь (Нижний Тагил)
 ТГУ-Баскет (Тамбов)
 Тула-ЩекиноАзот
 Энергия (баскетбольный клуб,Оренбург) (Оренбург)

Итоговое положение

См. также 
 Суперлига А 2008—2009
 Суперлига Б 2008-2009

Ссылки 
 РФБ

Чемпионат России по баскетболу
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе